Arsenal FC behaalde een derde plaats in het seizoen 1996/97 van de Premier League, de hoogste positie voor de club sinds de oprichting van de Premier League in het seizoen 1992/93. Het eindigde op vier punten van landskampioen Manchester United. Het seizoen is echter vooral gedenkwaardig omdat Arsène Wenger op 12 oktober 1996 debuteerde als hoofdcoach van Arsenal. Wenger zou 22 jaar aan de dug-out van Arsenal gekluisterd zitten en won later verschillende prijzen met de club. In zijn eerste seizoen kon Wenger nog geen eremetaal veroveren. Arsenal was net als de twee voorbije seizoenen al vroeg uitgeschakeld in de FA Cup en ook in de League Cup werden de Londenaars algauw geëlimineerd. In beide gevallen was de vierde ronde de eindbestemming. Arsenal ging er tevens uit na de eerste ronde van de UEFA Cup en voegde opnieuw geen trofee toe aan de prijzenkast. Patrick Vieira was de toptransfer van de zomer voor Arsenal, nadat hij niet uit de verf was gekomen bij het Italiaanse AC Milan.

Spelerskern
Spelers wier shirtnummer doorstreept is, verlieten de club tijdens het seizoen;

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 1996-1997 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: JVC
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Middlesbrough kreeg 3 strafpunten

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 1996/97 onder leiding van de Franse trainer-coach Arsène Wenger en diens voorgangers, interim-managers Stewart Houston en Pat Rice, speeltijd kregen in de Premier League.

Externe link 
 Officiële site

1997
Arsenal